Ustje je lahko:

 rečno ustje ali rečna delta
 Ustje, naselje v Občini Ajdovščina
 Župnija Ustje